Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Новокузнецк)
 Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург)
 Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Семей)